Az 1998-as US Open női versenyét az amerikai Serena Williams nyerte aki két szettben diadalmaskodott a svájci Martina Hingis előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Döntős)</li>
  Lindsay Davenport (Bajnok)</li>
  Jana Novotná (Elődöntős)</li>
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)</li>
  Venus Williams (Elődöntős)</li>
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)</li>
  Conchita Martínez (Negyedik kör)</li>
  Steffi Graf (Negyedik kör)</li>

  Irina Spîrlea (Negyedik kör)
  Nathalie Tauziat (Negyedik kör)
  Patty Schnyder (Negyeddöntős)
  Mary Pierce (Negyedik kör)
  Amanda Coetzer (Negyeddöntős)
  Dominique Van Roost (Harmadik kör)
  Anna Kurnyikova (Negyedik kör)
  Szugijama Ai (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1